MMLP steht für folgende Begriffe: 

 Flughafen La Paz (Baja California Sur), nach ICAO-Code
 The Marshall Mathers LP, Musikalbum von Eminem

Abkürzung